Öster-Lillsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Lillsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (24,5 ha)
Öster-Lillsjön (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (13,9 ha)
Öster-Lillsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (23,8 ha)

Se även
Lillsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn